Kobluhn ist der Familienname folgender Personen:

 Friedhelm Kobluhn (1936–2007), deutscher Fußballspieler
 Lothar Kobluhn (1943–2019), deutscher Fußballspieler